Wocher ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav von Wocher (1781–1858), k.u.k. Feldzeugmeister
 Johann Nepomuk Wocher (1805–1842), deutscher Politiker
 Laurentius Wocher (1893–1895), Abt der Klöster Mehrerau und Wettingen
 Marquard Wocher (1760–1830), deutscher Maler, Schöpfer des Wocher-Panoramas
 Tiberius Dominikus Wocher, auch Tibri Wocher (1728–1788), deutscher Maler des Barock, Hofmaler der Bischöfe von Konstanz